Halkapinar ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Halkapınar : une ville et un district de la province de Konya dans la région de l'Anatolie centrale ;
 Halkapınar : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir ;
 Halkapınar Spor Salonu : une salle de sport couverte située à İzmir ;

Homonymie de toponyme